Иван Михайлов Белѐжков Попфилипов с псевдоним Асен е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация. Негов фонд с документи се съхранява в Държавна агенция „Архиви“.

Биография 
Иван Бележков е роден в 1866 година в разложкото село Годлево, което тогава е в Османската империя. Син е на книжовника Михаил Попфилипов. В 1887 година завършва с втория випуск Солунската българска мъжка гимназия и една година е учител в родното си село. От 1888 до 1890 година учителства в Банско, от 1890 до 1894 година - в Мелник, а от 1894 до 1896 година отново в Банско. След това е директор на прогимназията в Мехомия.

В 1895 година Бележков влиза във ВМОРО и става председател на основания в края на 1896 година от Гоце Делчев революционен комитет в Мехомия, където е учител през 1896 - 1897 година. След това заминава като учител в Неврокоп, където остава до 1900 година. Там става член на околийския революционен комитет и разширява революционната мрежа. Заподозрян от властите е принуден да бяга в Свободна България и от 1902 до 1903 година е началник на революционния граничен пункт в Лъджене. Сменен е в Лъджене от Неделчо Гарванов. Поддържа кореспонденция с М. Бахметева, Никола Бояджиев, Гоце Делчев, В. Илиев, Александър Колчагов, Симеон Молеров, Георче Петров, Кирил Пърличев, Христо Татарчев.

В 1904 година след общата амнистия Бележков се връща в Македония и става учител в Банско и Мехомия. В 1911 – 1912 година е директор на непълната гимназия в Банско. Занимава се с обществена дейност. Умира в родното си село в 1944 година.

Вижте също 
 Никола Бележков

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Български просветни дейци от Македония
Хора от област Благоевград
Втори випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Български учители
Български общественици от Македония
Хора с архиви в Централния държавен архив
Директори на училища